Words That Go Unspoken, Deeds That Go Undone è il quarto album in studio del gruppo blackened death metal inglese Akercocke, pubblicato nel 2005.

Tracce

Collegamenti esterni